Кривель — название населённых пунктов и фамилия:

Топоним

Белоруссия 
 Кривель — деревня в Шкловском районе Могилёвской области.

Россия 
 Кривель — село в Сапожковском районе Рязанской области.

Фамилия 
 Кривель, Дмитрий Дмитриевич (род. 1973) — белорусский биатлонист и тренер по биатлону.